Коленово — название населённых пунктов:

Россия 
 Коленово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Коленово — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Коленово — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Коленово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Коленово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Коленово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Коленово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.